Tasker steht für:

 Tasker, Gemeinde in Niger, siehe Tesker

Tasker  ist der Familienname folgender Personen:
 Benjamin Tasker (1690–1768), britischer Kolonialgouverneur
 Homer G. Tasker (1899–1990), US-amerikanischer Tontechniker
 Jimmy Tasker (* 1962), barbadischer Tennisspieler
 Joe Tasker (1948–1982), britischer Bergsteiger
 Rolly Tasker (1926–2012), australischer Segler
 Steve Tasker (* 1962), US-amerikanischer American-Football-Spieler und Sportreporter